Esistono più comuni francesi con questo nome

Lagorce – Ardèche
Lagorce – Gironda